Principe ima više značenja:
 Principe, Ragusa
 Principe, Salerno